А́нна Алексе́ева :
 Алексеева, Анна Антоновна (1922—1998) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Алексеева, Анна Петровна (1914—2001) — свинарка совхоза, Герой Социалистического Труда.